Káldi Gyula
 Káldi Gyula (1926–1958) labdarúgó, (FTC, Dorog)
 Káldi Gyula (1950-) Forster Gyula-díjas építészmérnök
Káldy Gyula
 Káldy Gyula (1838–1901) karmester, főrendező, színházigazgató, zeneszerző, zenei író, a magyar királyi operaház igazgatója
hasonló nevűek
 Káldy-Nagy Gyula (1927–2011) Széchenyi-díjas turkológus, egyetemi tanár, az MTA doktora